

Oficjalne mecze międzypaństwowe

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Mecze i turnieje towarzyskie 

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 4-2
 sety wygrane-sety przegrane: 15-7

Rosja
Piłka siatkowa w Rosji